Nom porté par deux nobles français du 
 Georges Ier de La Trémoille (1384-1446), favori de Charles VII
 Georges II de La Trémoille (1430-1481), fils du précédent.